Jessica Hynes – attrice e scrittrice britannica
 Louis Hynes – attore britannico
 Mathias Hynes – tiratore di fune britannico
 Tyler Hynes – attore canadese